Viper puede referirse a:

 Viperidae, un tipo de serpiente conocido como "Viper" o "Víbora".
 Dodge Viper, un modelo de automóvil.
 Viper (cohete), un cohete sonda estadounidense.
 AH-1Z Viper, un helicóptero de ataque.
 F-16 Fighting Falcon, avión de combate apodado «Viper».
 Viper (videojuego), saga de videojuegos eroge para PC.
 Viper GTS, un anime hentai basado en uno de estos juegos.
 Viper (Madame Hydra), supervillana de Marvel Comics.
 Viper Solfa, una banda noruega de metal gótico
 Viper, serie de televisión de 1994.
 Viper, película de 1994.
 Viper (canción de F-777)